Пражешти има више значења:

 Пражешти (Мађирешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Пражешти (Пражешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Пражешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Пражешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији